Salcedo kan syfta på:

Geografi

Dominikanska republiken 

 Salcedo, Dominikanska republiken, kommun i Hermanas Mirabal, 
 Salcedo (provinshuvudstad), Hermanas Mirabal,

Ecuador 

 San Miguel de Salcedo, ort, Cotopaxi,

Filippinerna 

 Salcedo (Södra Ilocos), ort, Province of Tarlac,

Italien 

 Salcedo, Veneto, kommun, Provincia di Vicenza,

Mexiko 

 Salcedo, Mexiko, ort, San Luis Potosí, Ciudad Valles,